Коалкоман де Васкез Паљарес има више значења:

 Општина Коалкоман де Васкез Паљарес (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Коалкоман де Васкез Паљарес (Коалкоман де Васкез Паљарес, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику